Giuseppe Bianchi – opat
 Giuseppe Bianchi – włoski architekt
 Giuseppe Bianchi – włoski astronom
 Giuseppe Bianchi – włoski inżynier
 Giuseppe Bianchi – włoski muzyk